

Patronyme
 Emanuel Walberg (1873-1951), romaniste suédois ;
 Garry Walberg (1921-2012), acteur américain ;
 Mark L. Walberg, acteur et producteur américain né en 1962.

Voir aussi 
 Wal-Berg (1910-1994), nom de scène du compositeur et chef d'orchestre français Voldemar Rosenberg ;
  ;
 .